Paavo Solja (né le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1946, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1946-1947 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1948-1949 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1925
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb